Cinema e TV
Triangle (filme estadunidense), terror de 2009
Triangle (filme sul-coreano), suspense de 2009
Triangle (The X-Files), episódio da sexta temporada 
The Triangle, telessérie
Triangle (série de televisão), produção sul-coreana

Música
Triangle (banda), grupo de rock francês
Triangle (álbum), da banda Perfume

Localidades
Triangle (Virgínia)
Estação Triangle, do metrô de Rennes, na França

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos